Солопака Віктор Петрович — лікар Балтської багатопрофільної лікарні (Одеська область), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня

 Солопака — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.

Примітки